Hanover Street bezeichnet

Straßen in den Vereinigten Staaten:
 Hanover Street (Boston)
 Hanover Street (Baltimore)

Bauwerke:
 Hanover Street Bridge in Baltimore, USA
 Hanover Street Baptist Church in Dunedin, Neuseeland

Filme:
 Das tödliche Dreieck (Originaltitel: Hanover Street)